Rewin ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Anatoljewitsch Rewin (* 1984), russischer Handballspieler
 Sergei Nikolajewitsch Rewin (* 1966), russischer Kosmonaut